Dagana (district); een district in Bhutan
Dagana (Bhutan); een stad in Bhutan
Dagana (Senegal); een stad in Senegal
Dagana (departement); een departement in Senegal